Lison – comune della Francia
Lison – frazione di Portogruaro
Lison –  vino prodotto in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia